Полупростое число (или бипростое число) — число, представимое в виде произведения двух простых чисел.

Примеры 

Последовательность полупростых чисел начинается так:
 4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 46, 49, 51, 55, 57, 58, 62, 65, 69, 74, 77, … ()

Диаграмма распределения полупростых чисел на числовой оси:
 

На 07.06.2019 наибольшее известное полупростое число равняется (282589933 − 1)2. Оно равно квадрату наибольшего известного простого числа, являющегося простым числом Мерсенна M82589933 = 282589933 − 1.

В нижеследующей таблице приведены все полупростые числа, чьи простые делители не превосходят 53:

Свойства 

 Доказано, что каждое достаточно большое нечётное натуральное число представимо в виде суммы трёх полупростых чисел.
 Квадрат любого простого числа является полупростым числом, что тривиально.
 Все полупростые числа, кроме 6, — недостаточные.
 Если n−1 и n+1 — простые числа-близнецы для некоторого натурального n, то n2−1 — полупростое число.

Примечания 

Целочисленные последовательности
Теория чисел